La vida continúa puede referirse a:

 La vida continúa, título con el cual en Argentina, se exhibió el filme de Estados Unidos Moonlight Mile (2002).
 La vida continúa, película de Argentina de 1969 protagonizada por Sandro y dirigida por Emilio Vieyra.